Okręty US Navy o nazwie USS  "Coghlan":
 Pierwszy  był niszczycielem. W służbie w latach 1921-30.
 Drugi  był niszczycielem. W służbie w latach 1942-47.

Coghlan